Azumi (manga), mangaserie (stripserie) Azumi
Azumi (film), Japanse film uit 2003
Azumi 2: Death or Love, Japanse film uit 2005